Руме́йский язы́к, мариупольский диалект греческого языка ( — «мариупольский диалект», ; также тавро-румейский язык, крымско-греческий язык) — язык (иногда классифицируемый как диалект) приазовских греков-румеев, переселившихся в Северное Приазовье из Крыма в 1778 году.

Собственно в Крыму греческий язык появился ещё во времена древнегреческой колонизации, продолжая поддерживать свои позиции во времена владычества Византии, когда центром греческого Крыма становится Херсонес. После ослабления Византии в результате четвёртого крестового похода 1204 года, христиане Крыма (Константинопольского патриархата) продолжают существование в пределах княжества Феодоро. После его окончательного разгрома в 1475 году небольшая группа сохраняет греческий язык в качестве родного.

Язык включает 5 говоров. Румейский язык находится под угрозой исчезновения. Используется в бытовом общении в основном для этно-национального идентифицирования.

Письменность 
В 1920-е годы для румейского языка был разработан алфавит на основе греческого. Во многом он был схож с алфавитом понтийских греков и имел следующий вид:

В 1969 году А. А. Белецким был разработан новый вариант румейского алфавита, на этот раз на основе кириллицы. В 1973 году этот алфавит был впервые применён в печати и с тех пор регулярно используется. Этот алфавит имеет следующий вид:

Грамматика 
 Личные местоимения

 2 Глаголы настоящего времени

1. Писать

2. Говорить

3. Слышать

 
4. Разговаривать

5. Читать

 
6. Искать

 
7. Слушать

 
8. Спешить

См. также 
 Урумский язык
 Итало-румейский язык
 Понтийский язык
 Румейская литература

Примечания 

Греческая языковая группа
Греческий язык
Языки Украины
Языки Крыма
Культура Донецкой области
Греки на Украине